Alfa Romeo Tipo 33 – autovettura da competizione prodotta dal 1967 al 1977
 Alfa Romeo 33 Stradale – autovettura da strada "fuori serie" prodotta dal 1967 al 1969
 Alfa Romeo 33 Pininfarina Roadster – concept car realizzata dalla carrozzeria Pininfarina nel 1968
 Alfa Romeo 33 Bertone Carabo – dream car realizzata dalla carrozzeria Bertone nel 1968
 Alfa Romeo 33 Pininfarina Coupé Prototipo Speciale – concept car realizzata dalla carrozzeria Pininfarina nel 1969
 Alfa Romeo 33 Italdesign Iguana – concept car realizzata dalla Italdesign nel 1969
 Alfa Romeo 33 Pininfarina Cuneo – concept car realizzata dalla carrozzeria Pininfarina nel 1971
 Alfa Romeo 33 Bertone Navajo – dream car realizzata dalla carrozzeria Bertone nel 1976
 Alfa Romeo 33 – autovettura da strada prodotta in grande serie fra il 1983 e il 1995